Le  Grand Prix moto des Pays-Bas 2012 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 28 au  sur le circuit d'Assen devant plus de 90 248 spectateurs (130 451 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto des Pays-Bas
des Pays-Bas
Sport en juin 2012
Sport aux Pays-Bas en 2012